East Antrim steht für:

 East Antrim (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 East Antrim (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus